Гондар () — португальська власна назва.

Топоніми

Гондар (Амаранте) — парафія.
 Гондар (Віла-Нова-де-Сервейра) — парафія.
 Гондар (Гімарайнш) — парафія.
 Гондар (Каміня) — парафія.